Hoher Rat ist die Bezeichnung für:
 den Sanhedrin, jüdischer Hoher Rat
 den Hohen Rat der Niederlande, das höchste niederländische Zivil- und Strafgericht
Hoher Rat von Holland, Zeeland und Westfriesland, ab 1581 höchstes Gericht dieser Provinzen
 den Hohen Rat der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage